Întemeiat o întemeiere poate să însemne: 
în construcții așezarea unui fundament 
în drept, științele juridice un motiv întemeiat, motivat
în istorie întemeierea unui stat, oraș, sau a unei cetăți
întemeierea, înființarea unei firme, societăți, organizații, cluburi